18 МИР Разград (или 18 многомандатен избирателен район) е избирателен район в България, който обхваща област Разград.

Парламентарни избори

2013 г. 
Резултати от парламентарните избори през 2013 г. в област Разград, при 45,81 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

2014 г. 
Резултати от парламентарните избори през 2014 г. в област Разград, при 44,86 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

2017 г. 
Резултати от парламентарните избори през 2017 г. в област Разград, при 46,13 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

април 2021 г. 
Резултати от парламентарните избори през април 2021 г. в област Разград, при 41,02 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

юли 2021 г. 
Резултати от парламентарните избори през юли 2021 г. в област Разград, при 36,02 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

Източници 

Разград
Област Разград